Grand Bulvar w Toruniu – dawniej budynek pralni garnizonowej Twierdzy Toruń, później garnizonu toruńskiego, obecnie budynek mieszkalny.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w sąsiedztwie Zespołu Staromiejskiego, w obrębie dawnego Przedmieścia św. Katarzyny, przy ul. św. Jakuba 14. W pobliżu znajdują się: kościół św. Jakuba, IV Liceum Ogólnokształcące, dawny Dom Żołnierza oraz budynek dawnego Urzędu Królewskiej Fortyfikacji. W niedalekiej odległości znajduje się również Bulwar Filadelfijski.

Historia 

Budynek powstał w 1890 roku na potrzeby Twierdzy Toruń. Mieściła się w nim pralnia garnizonowa dla wojsk pruskich stacjonujących w Toruniu. Po 1920 roku pralnię przejęło wojsko polskie dla garnizonu toruńskiego. 

W 2010 roku została ona zlikwidowana, a sam budynek opustoszał. W 2014 roku Agencja Mienia Wojskowego sprzedała go jednej z prywatnych firm. Ta zaś planowała urządzić w nim apartamenty mieszkalne, do czego jednak nie doszło. W 2017 roku nowym właścicielem obiektu stała się firma Deweloper Rockfield, która w latach 2018 - 2021 zaadaptowała budynek na cele mieszkalne.

Obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków pod nr 2148.

Architektura 
Jego charakterystycznym elementem jest wysoki komin, który – w nawiązaniu do dawnej funkcji obiektu – przy jego adaptacji na cele mieszkalne, został zachowany.

Rewitalizacja i rozbudowa 

Podczas prac odkrywkowych, odkryto 130-letnie piwnice i oryginalne mury, które zaadaptowano w projekcie.
Aktualnie budynek mieści 43 apartamenty o podwyższonym standardzie i podzielony jest na sześć części z osobnymi klatkami schodowymi. Wejścia A, B i C prowadzą do historycznej części budynku, natomiast wejścia D, E (apartamenty z indywidualnymi wejściami z terenu dziedzińca) oraz F do nowo dobudowanej części.  

Podczas prac starano się zachować jak najwięcej oryginalnych elementów, stąd w niektórych miejscach wciąż widoczne są zabytkowe stropy kolebkowe i historyczne mury wkomponowane we wnętrza apartamentów. Tak samo postąpiono z cegłą na elewacji zewnętrznej. Została ona oczyszczona i uzupełniona. Nową część budynku pokryto płytką klinkierową oraz czarną okładziną z płyty kompozytowej Alucobond w kolorze antracytowym.

Za projekt architektury odpowiada mgr inż. arch. Rafał Mysiak zdobywca nagrody Bryła Roku 2013 za projekt rewitalizacji budynku EC1 Łódź – Miasto Kultury.

Nagrody i wyróżnienia 
 2020 - nagroda Prezydenta Miasta Torunia Obiekt Roku edycja 2019-2020 w kategorii rewaloryzacja i adaptacja obiektów zabytkowych
 2021 - nagroda w kategorii inwestycje w konkursie TopBuilder 2021
 2021 - Laureat Konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku - w kategorii nowoczesne budynki mieszkalne
 2021 - nagroda Arcydzieło Sztuki Budowlanej w konkursie organizowanym przez Pomorsko-Kujawską Izbę Budownictwa
 2021 - nagroda II stopnia w konkursie "Budowa Roku 2020" organizowanym przez PZITB (Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa) w kategorii rewitalizacja
 2022 - nagroda Symbol Roku 2022 przyznawany przez Redakcję Monitora Biznesu oraz Monitora Rynkowego

Zobacz też 
 Garnizon Toruń
 Zabytki w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Wojsko w Toruniu
Budynki niemieszkalne w Toruniu
Pralnia
Architektura neogotycka w Toruniu
Budynki w Polsce oddane do użytku w 1890
Obiekty w Toruniu wpisane do gminnej ewidencji zabytków